Priest Lake ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Priest Lake (Idaho), Stausee im Bonner County, Bundesstaat Idaho 
 Priest Lake (Michigan), See im Cass County, Bundesstaat Michigan 
 Priest Lake (Bayfield County, Wisconsin), See im Bayfield County, Bundesstaat Wisconsin 
 Priest Lake (Price County, Wisconsin), See im Price County, Bundesstaat Wisconsin